Hitoshi Morishita ist der Name folgender Personen:

* Hitoshi Morishita (Fußballspieler, 1967) (* 1967), japanischer Fußballspieler
 Hitoshi Morishita (Fußballspieler, 1972) (* 1972), japanischer Fußballspieler